COPO peut signifier :
 le Club olympique Périgueux-Ouest (rugby), section rugby du C.O.P.O. (Périgueux) ;
 le Club olympique Périgueux-Ouest (basket-ball), section basket-ball du C.O.P.O. (Périgueux), aujourd'hui disparue.
La Copo est une brasserie biologique artisanale localisée à Argentré en Mayenne.